Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1957 bestod av 10 lag, och HPS från Helsingfors vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1957 i Finland
Fotbollssäsongen 1957
1957